Ліна Джорческа () — македонська тенісистка, що виступає за Північну Македонію.

Кар'єра 
Має високий рейтинг WTA:170 у одиночному розряді (досягнула 12 червня 2017 року) та 116 у парному (встановлений 12 червня 2017 року). Джорческа виграла 10 одиночних титулів та 41 парний титул у жіночому кругу ITF.

Граючи за Македонію в Кубку ФРС, Джорческа має рейтинг W / L 5–1. На US Open 2016 вона програла в першому турі кваліфікації Кетрін Белліс. Це була її перша поява Великого шолома.

На Відкритому чемпіонаті Австралії 2017 року Джорческа в першому турі кваліфікації обіграла «Сачію Вікері». Таким чином, забезпечивши собі позицію у другому раунді кваліфікації проти Далма Галфі. Це був її перший виступ на Відкритому чемпіонаті Австралії. Вона перемогла Далма Гальфі у прямих сетах, а потім у три програла Стефані Вегеле. Вона зіграла свій перший турнір в основному розіграші WTA на 2017 Ladies Open Biel Bienne, а в першому турі програла Маркеті Вондрушовій. Потім вона вийшла у фінал на турнірі в Тунісі на $ 60 000, де її обіграла Річель Хогенкамп. Вона проходила реабілітацію у зв'язку з травмою правої руки з серпня 2017 року по квітень 2018 року, а потім знову почала грати. Відтоді вона знову повільно піднімається в рейтингу. Ліна зробила дуже успішне повернення в парному розряді в 2019 році на змаганнях, вже вигравши пару титулів.

Фінал серії WTA 125K

Парні: 1 (1 підбіг)

Фінал ITF Circuit

Одиночні: 25 (11 назв, 14 підрядів)

Парні: 61 (41–20)

Участь у Кубку ФРС

Синглів

Парний

Посилання 

 Lina Gjorcheska at the Fed Cup
Народились 1994
Північномакедонські тенісистки